Симфориа́н — мужское имя. Известные носители:
 Симфориан Отёнский (казнён около 180) — святой, мученик (день памяти — 22 августа)
 Симфориан Сирмийский (казнён в 305) — святой, один из четырёх увенчанных мучеников (день памяти — 8 ноября)
 Симфориан — епископ Гапа (первая половина VIII века)
 Симфориан Дуцкий (1888—1942) — один из ста восьми блаженных польских мучеников
 Симфориан (Матвеев) (1892—1981) — настоятель Ново-Валаамского монастыря (1969—1981)

См. также